Termin Reduktazna kinaza ima više značenja.

 Defosfo-(reduktaza kinaza) kinaza, enzim
 Kinaza hidroksimetilglutaril-KoA reduktaze NADPH, enzim